Горелая Гряда — топоним:
 Горелая Гряда — деревня в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии.
 Горелая Гряда — пристань на Волге